Pokal evropskih prvakov 1966-67 je bila deseta sezona moškega evropskega elitnega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja, danes znanega kot Evroliga. Naslov prvaka je osvojil španski klub Real Madrid, ki je v finalu premagal Simmenthal Milano, AŠK Olimpija pa je osvojila tretje mesto.

Kvalifikacijski krog

*Belfast se je umaknil iz tekmovanja.

Prvi krog

 *Hapoel Tel Aviv se je umaknil iz tekmovanja.
 *Po izenačenost po prvih dveh tekmah, je USK Praga odločilno tretjo tekmo zmagal s 77-61.

Četrtfinale

Skupina A

Skupina B

Zaključni turnir četverice

1966-67
1966 v športu
1967 v športu